Purity Cherotich Rionoripo (1993), Keniaans middellange en langeafstandsloopster
 Purity Cherotich Kirui (1991), Keniaans langeafstandsloopster